Woolfe ist der Familienname folgender Personen:

 John Woolfe (1932–1969), britischer Autorennfahrer und Rennstallbesitzer
 Nathan Woolfe (* 1988), englischer Fußballspieler
 Steven Woolfe (* 1967), britischer Politiker

Siehe auch:
 Woolf
 Wolfe
 Wulf